Iliberis era el nom llatinitzat de:
 L'antiga ciutat ibera Iliberri (Illiberis), actualment Elna (Rosselló)
 L'antiga ciutat ibera Iliberri (Iliberis), actualment Granada (Andalusia)
 L'antiga ciutat aquitana Iliberri o Elimberri (Iliberris, Illiberris o Elimberris), actualment Aush (Occitània)

Pàgines de desambiguació de geografia